Бра́йан Гри́нберг (, род. 24 мая 1978, Омаха, Небраска) — американский актёр, известный по сериалам «Как преуспеть в Америке» и «Холм одного дерева».

Биография 
Родился в Омахе в семье психологов. Еврей по национальности, воспитывался в духе консервативного иудаизма и посещал синагогу.

Личная жизнь 
В декабре 2013 года Брайан обручился с актрисой Джейми Чон. В октябре 2015 года пара связала себя узами брака в Санта-Барбаре. В октябре 2021 года у супругов родились сыновья-близнецы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета